Juan Carlos Cárdenas (Santiago del Estero, 25 de julio de 1945-Buenos Aires, 30 de marzo de 2022) fue un futbolista y entrenador argentino.

Es conocido comúnmente como el Chango  y es uno de los máximos ídolos de Racing Club, de todos los tiempos, por haber sido partícipe de los dos títulos más importantes de su historia: la Copa Libertadores 1967 y la Intercontinental 1967.

Se desempeñó como delantero y jugó para varios clubes de Argentina y México, así como para la selección argentina de fútbol.

Carrera como jugador 

Fue descubierto en 1962 por Racing Club jugando en su adolescencia en Unión de Santiago del Estero. Es uno de los máximos ídolos de la historia de "La Academia".

Pasó un año cedido a la primera "B" de Argentina con Nueva Chicago antes de unirse a Racing definitivamente en 1964.

Fue parte del equipo ganador del Campeonato Argentino en 1966, lo que llevó al equipo a disputar la Copa Libertadores subsiguiente.

Su gol más famoso 
En 1967 participó en el equipo que ganó la  Copa Libertadores de América. Tras obtener dicho título, el “equipo de José”, por su técnico Juan José Pizzuti, dirigió la  Copa Intercontinental contra  Celtic FC de Glasgow, Escocia. 

El partido de ida se jugó en Hampden Park en Glasgow, con el Celtic ganando 1 a 0 a través de un cabezazo de Billy McNeill. En el partido de vuelta, en el Cilindro de Avellaneda, Celtic volvió a tomar la delantera, pero Racing Club remontó para ganar 2 a 1, a través de los goles de Norberto Raffo y el Chango, que marcó el gol de la victoria para igualar la serie  

El partido de desempate se realizó en el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay. Este partido fue conocido como "La Batalla de Montevideo", en donde primó la pierna fuerte y los continuos roces entre ambos equipos. La policía antidisturbios tuvo que intervenir en el campo en varias oportunidades, ya que seis jugadores fueron expulsados; cuatro del Celtic y dos de Racing Club. 

El Chango, con un zurdazo fantástico en el segundo tiempo, terminó estampando el 1-0 definitivo, al vencer al arquero escocés John Fallon para hacer a Racing Club el primer equipo argentino en convertirse en campeón del mundo. 

De tal magnitud fue la conquista de Racing, que allí estuvo Cárdenas para conmemorarla en el mismísimo Centenario, 50 años después. En 2017 se dio el gusto de revivir aquella jornada que al día de hoy no ha tenido equivalente en la historia blanca y celeste. Por entonces tenía 72 años. Estaba lúcido, feliz. “Todavía veo las caras de los 25.000 hinchas de Racing festejando”, celebró en ese momento sobre el césped de uno de los templos del fútbol mundial.

Otros rumbos 
En 1972 se fue a México para jugar primero en los Camoteros del Puebla y posteriormente con los Tiburones Rojos de Veracruz. 

Volvió en 1976 a su patria para jugar con Racing Club, el club de sus amores, para ponerle fin a su carrera futbolística.

"En los diez años en que vistió la celeste y blanca, jugó 297 partidos, lo que lo convierte en el cuarto jugador con más presencias, y convirtió 89 goles, entre campeonatos nacionales e internacionales, con lo que ocupa el cuarto lugar en los máximos goleadores del club", señala Racing en su sitio oficial.

Trayectoria como entrenador 
1983 General Lamadrid
1984 Deportivo Armenio
1986-87 All Boys
? Racing Club (divisiones juveniles)

Fallecimiento 
Juan Carlos Cárdenas falleció el 30 de marzo de 2022 a la edad de 76 años.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Campeonatos internacionales

Distinciones individuales

Referencias

Enlaces externos

Futbolistas del Club Puebla
Futbolistas de la ciudad de Santiago del Estero
Futbolistas de la selección de fútbol de Argentina en los años 1960
Futbolistas del Club Atlético Nueva Chicago
Futbolistas del Racing Club en los años 1960
Futbolistas de los Tiburones Rojos de Veracruz
Entrenadores de fútbol de Argentina
Entrenadores del Club Atlético All Boys
Entrenadores del Club Atlético General Lamadrid
Futbolistas del Racing Club en los años 1970